GRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gardez (Afghanistan)